Patoka bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Patoka (Arkansas)
 Patoka (Illinois)
 Patoka (Indiana)

Schiff:
 USS Patoka (AO-9), Öltanker der US-Marine
 USCGC Patoka, Tender der US-Küstenwache

Siehe auch:
 Patoka Township (Indiana)